Resultats de la Fórmula 1 a la temporada 2007.

Sistema de puntuació 
S'adjudiquen punts als vuit primers llocs (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 i 1). Només es donen punts per la posició al final de cursa. Per al recompte final del campionat es tenen en compte tots els resultats dels disset grans premis.

També és puntuable per al Campionat del món de constructors.

Calendari

Campionat de pilots

Estadistiques

Campionat de constructors 

 L'escuderia McLaren - Mercedes ha estat exclosa del campionat de constructors per la seva implicació al affaire d'espionatge amb Ferrari.
(Clau de colors)

Enllaços externs 
 Pàgina oficial 
 Web amb informació actualitzada

Referències 

2007
Competicions d'automobilisme del 2007